Lidell ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Lidell (1720–1793), deutscher Unternehmer und später Karlsruher Kammerrat
 Jamie Lidell (* 1973), englischer Musiker
 Kelli Lidell, US-amerikanische Country-Musikerin und Schauspielerin
 Linea Søgaard-Lidell (* 1987), dänische Kommunikationsberaterin und Politikerin (Venstre), MdEP

Siehe auch:

 Liddell